Piotrowska ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadeta Bocek-Piotrowska (* 1970), polnische Skilangläuferin
 Dorota Piotrowska (* 1984), polnische Jazzmusikerin
 Teresa Piotrowska (* 1955), polnische Politikerin, ehemalige Innenministerin